Vingt-Six-Septembre ou XXVI-Septembre ou 26-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

26 septembre, 269 jour de l'année du calendrier grégorien, ou 270 en cas d'année bissextile.

Odonymes 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France, 

 Le  : Inondation catastrophique de la Loire à Saint-Denis-en-Val dans le Loiret.
 Le  : événement non connu à Saint-Sauveur-d'Aunis en Charente-Maritime.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 26 de Septiembre » ou « Veintiséis de Septiembre »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
26